Mark W. Allen (1877–1958) – amerykański przedsiębiorca i polityk, senator stanowy z Nowego Jorku
 Mark Allen (ur. 1949) – amerykański polityk, kongresman stanowy z Oklahomy 
 Mark Allen (ur. 1950) – brytyjski szpieg, dyplomata i przedsiębiorca
 Mark Allen (ur. 1958) – amerykański triatlonista, mistrz świata
 Mark G. Allen (ur. 1962) – amerykański naukowiec, nanotechnolog
 Mark Allen (ur. 1963) – angielski piłkarz
 Mark S. Allen (ur. 1964/1965) – amerykański prezenter i osobowość telewizyjna
 Bull Allen, wł. Mark Richard Allen (ur. 1967) – nowozelandzki rugbysta
 Mark Johnston-Allen (ur. 1968) – angielski snookerzysta
 Mark Allen (ur. 1986) – północnoirlandzki snookerzysta
 Mark Allen – amerykański programista, również autor gier
 Mark Allen, również Quirk – brytyjski DJ i producent muzyczny